Андрей Васильевич Стратан (; род. 3 сентября 1966, Кишинёв, Молдавская ССР, СССР) — молдавский государственный деятель и дипломат. Кандидат экономических наук (1991).

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Молдова (2003—2004). Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова (2004—2009). Председатель Республиканской партии Молдовы (2010—2015).

Биография 
Родился 3 сентября 1966 в Кишинёве.

Образование 
С 1983 по 1987 учился на экономическом факультете Технического университета Молдовы.

С 1996 по 2000 учился на юридическом факультете Молдавского государственного университета.

Кандидат экономических наук (1991). Защитил диссертацию на тему: Организационно-экономические методы повышения эффективности производства в мясной промышленности: на материалах предприятий мясной промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Молдова.

Трудовая деятельность 
После окончания учёбы работал в Главном управлении государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР (1991—1992), затем был переведён в Таможенный департамент Республики Молдова (позднее реорганизован в ). Последовательно занимал должности заместителя директора (1995—1997), первого заместителя генерального директора (1997—1999) и генерального директора (1999—2002). За многолетнюю и добросовестную работу в органах таможенной службы, существенный вклад в организацию и совершенствование деятельности Департамента таможенного контроля Президент Молдавии Мирча Снегур присвоил ему 3 сентября 1996 персональное звание «Государственный советник таможенной службы третьего ранга» и звание «генерал-майор». 

С 2002 работал в министерстве иностранных дел Республики Молдова — посол по специальным поручениям, национальный координатор  и глава Национального бюро Пакта стабильности.

С 11 июня 2003 по 4 февраля 2004 — первый заместитель министра иностранных дел Республики Молдова.

С 4 февраля 2004 по 25 сентября 2009 — министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова (до 2005 министр иностранных дел).

С 19 апреля 2005 по 25 сентября 2009 — вице-премьер-министр Республики Молдова в правительствах Василия Тарлева и Зинаиды Гречаный.

В 2010 избран председателем Республиканской партии Молдовы.. Занимал должность до 2015.

На местных выборах 2015 года баллотировался в Муниципальный совет Кишинёва по спискам Партии социалистов Республики Молдова, и 14 июня 2015 получил мандат муниципального советника.

В настоящее время является почётным консулом Черногории в Республике Молдова.

Семья 
Женат, имеет двоих детей.

Награды 
 Орден «За заслуги» I степени (19 августа 2006, Украина) — за весомый личный вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление авторитета и положительного имиджа Украины в мире, популяризацию её исторических и современных достижений

Примечания

Ссылки 
 Биография Андрея Стратана на сайте Республиканской партии Молдовы

Выпускники Технического университета Молдовы
Выпускники Государственного университета Молдовы
Министры иностранных дел Молдавии
Депутаты Муниципального совета Кишинёва